Y Fenni può riferirsi a:
Y Fenni, nome in lingua gallese della città di Abergavenny
Y Fenni, formaggio gallese